Berengarius van Namen (?-946), graaf van Lommegouw/Namen
 Hendrik Berengarius (1137-1150), medekoning van het Heilige Roomse Rijk
 Berengarius (kopiist), medeauteur van de Codex aureus van St. Emmeram

Italië
 Berengar van Spoleto, hertog van Spoleto (836-841)
 Berengarius I van Friuli (ca. 840-924), markgraaf van Friuli en koning en keizer van Italië
 Berengarius II (900-966), koning van Italië

Barcelona
 1017-1035: Berengarius Raymond I van Barcelona (1005-1035), 'de Bultenaar', graaf van Barcelona
 1035-1076: Raymond Berengarius I van Barcelona (1025-1076), 'de Oude', graaf van Barcelona
 1076-1096: Berengarius Raymond II van Barcelona (1053-1096), 'de Broedermoordenaar', (mede)graaf van Barcelona
 1076-1082: Raymond Berengarius II van Barcelona (1053-1082), 'Hoofd van Estopa', (mede)graaf van Barcelona
 1082-1131: Raymond Berengarius III van Barcelona (1053-1082), 'Hoofd van Estopa', (mede)graaf van Barcelona en Provence
 1131-1162: Ramon Berenguer IV van Barcelona (1113-1162), 'de heilige', graaf van Barcelona en koning-gemaal van Aragón

Provence
 Berengarius Raymond (1114-1144), graaf van Provence
 Raymond Berengarius III van Provence (1136-1166), 'de jonge', graaf van Provence
 Raymond Berengarius IV van Provence (1158-1181), graaf van Provence
 Raymond Berengarius V van Provence (1198-1245), graaf van Provence en Forcalquier